La place de l’Yser (ou rue de l’Yser) est une voie de circulation publique au nom de l'Yser, un fleuve côtier de Belgique, en Flandre occidentale. L’odonyme fait référence à la ‘bataille de l'Yser’ d’ – un tournant de la Première Guerre mondiale – qui mit fin à l’avancée allemande vers le port de Dunkerque et la côte atlantique.

en  
 Place de l'Yser (Arlon)
 Place de l'Yser (Bruxelles)
 Boulevard de l’Yser, à Charleroi
 Place de l'Yser (Liège)

en  
 Boulevard de l’Yser, à Paris
 Boulevard de l’Yser, à Rennes
 Boulevard de l’Yser, à Rouen
 Rue de l’Yser, à Sceaux
 Rue de l’Yser, à Strasbourg
 Rue de l’Yser, à Tourcoing
 Rue de l’Yser, à Wattignies

Yser
Yser